Дворник:
 Дворник — профессия, связанная с поддержанием чистоты и порядка во дворе и на улице.
 В Российской империи дворник — владелец или содержатель постоялого двора.
 «Дворник» — механическое устройство для очистки ветрового стекла автомобиля в процессе движения.

Персоналии 
 Дворник, Андрей Олегович (род. 1992) — украинский хоккеист. Брат-близнец Игоря Дворника.
 Дворник, Александр Александрович (1950—2020) — башкирский живописец, член союза художников Республики Башкортостан.
 Дворник, Владимир Андреевич (род. 1963) — белорусский политический деятель.
 Дворник, Игорь Олегович (род. 1992) — украинский хоккеист. Брат-близнец Андрея Дворника.
 Дворник, Николай Владимирович (род. 1995) — украинский хоккеист.
 Дворник, Френсис (1893—1975) — американский священник, историк, славист и византинист чешского происхождения.

См. также 
 Дворники — нежилая деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.